Le FC Baia Mare est un club roumain de football basé à Baia Mare.

Historique 

 1923 : fondation du club
 1982 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1982/83)
 Le club porta plusieurs noms avant de prendre son nom actuel : Phoenix Baia Mare, FC Carpati Baia Mare, Minerul Baia-Mare, FC Maramures, CSM Baia-Mare

Palmarès 
 Coupe de Roumanie
 Finaliste : 1959, 1982

Personnalités du club

Ancien joueurs 
 Lucian Bălan
 Romulus Buia
 Claudiu Bumba
 Gheorghe Codrea
 Vasile Gergely
 Mircea Sasu
/ Vasile Miriuță

Notes et références

Références 

Baia Mare
Baia Mare
Club de football fondé en 1923
Club de football disparu en 2010
Histoire de la Transylvanie